Märtha Sofia Lovisa Dagmar Thyra van Zweden (Stockholm, 28 maart 1901 – Oslo, 5 april 1954) was een Zweedse prinses. Van 1929 tot aan haar dood was zij kroonprinses van Noorwegen.

Levensloop 
Zij was de dochter van prins Karel van Zweden en prinses Ingeborg van Denemarken en een oudere zuster van de latere Belgische koningin Astrid. Op 21 maart 1929 trouwde zij met de Noorse kroonprins Olaf. Märtha en Olaf waren neef en nicht (Märtha's moeder was een zus van koning Haakon VII) en het huwelijk betekende een verbetering van de betrekkingen tussen Noorwegen en Zweden. Vijfentwintig jaar eerder was de unie tussen Noorwegen en Zweden opgeheven, en werd de grootvader van Märtha, Oscar II van Zweden van de Noorse troon gestoten.

Het paar kreeg drie kinderen:
 Ragnhild (1930-2012), huwde Erling Sven Lorentsen
 Astrid (1932), huwde Johan Martin Ferner
 Harald (1937), werd in 1991 koning van Noorwegen als Harald V. Hij trouwde met Sonja Haraldsen.

Hoewel het huwelijk op het eerste gezicht een verstandshuwelijk leek, was het toch gelukkig. In 1979 vertelde Olaf dat de dag van zijn huwelijk met Märtha, de gelukkigste dag van zijn leven was. Prinses Märtha overleed in 1954 aan de gevolgen van kanker, drie jaar voordat haar man koning Haakon VII zou opvolgen.

∞
Huis Bernadotte